Označení USS Kitty Hawk nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Kitty Hawk (AKV-1), původně nákladní loď SS Seatrain New York, která po přejmenování sloužila u US Navy v letech 1941–1946
 USS Kitty Hawk (CV-63), letadlová loď stejnojmenné třídy sloužící v letech 1961–2009.